Итон има више значења:
 Округ Итон (Мичиген)
 Итон (Колорадо)
 Итон (Индијана)
 Итон (Охајо)
 Итон (река)
 Итон (Енглеска)
 Итон колеџ